Frans Pourbus kan syfta på:

* Frans Pourbus den äldre (1545–1581), nederländsk målare
 Frans Pourbus den yngre (1569–1622), nederländsk målare